

Cinéma
 Shadowlands est le titre original du film américain Les Ombres du cœur de Richard Attenborough sorti en 1993.
 Shadowlands est le titre d'un téléfilm de Norman Stone sorti en 1985.
 The Shadowlands est le titre d'un film américain de science-fiction de Matthew Kilburn sorti en 2003.

Shadowlands est un jeu vidéo édité par Domark en 1992 sur Amiga, Atari ST et DOS.